Taliesin peut faire référence à plusieurs domaines.

Mythologie 
Taliesin est une figure importante de la mythologie celtique, dont le nom est aussi associé au Livre de Taliesin.

Architecture 
Deux résidences de l'architecte américain Frank Lloyd Wright située aux États-Unis.
 Taliesin East, sa résidence d'été dans le Wisconsin ;
 Taliesin West, sa résidence d'hiver en Arizona.

Prénom 
Plusieurs Taliesin et Taliesín ont été recensés en France.

Divers 
 Taliesin est un cratère d'impact à la surface d'Europe, un satellite naturel de Jupiter.